Fontaneto ima više značenja:
 Fontaneto, Lucca
 Fontaneto, Torino